patronus (Rome)
Patronus (Harry Potter)